Beringen (Limburg), gemeente en stad in de Belgische provincie Limburg
Steenkoolmijn van Beringen (1922-1989)
Kolenwasserij Beringen van die steenkoolmijn. 
Beringen (Vlaams-Brabant), gehucht in de gemeente Pepingen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Beringen (Luxemburg), dorp in de Luxemburgse gemeente Mersch
Beringen (Zwitserland), gemeente in het Zwitserse kanton Schaffhausen
beringen (met klemtoon op tweede lettergreep) is een synoniem van het ringen van vogels

Zie ook
Beringe, dorp in de Nederlandse provincie Limburg